Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1980/1981  — XLVIII чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с октября 1980 года по март 1981 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1980/1981 года принимали участие 13 команд: московские ЦСКА и «Динамо», каунасский «Жальгирис», киевские СКА и «Строитель», ленинградский «Спартак», тбилисское «Динамо», рижский ВЭФ, вильнюсская  «Статиба», минский РТИ, таллинский «Калев», новосибирский «Локомотив» и ташкентский «Университет».

Составы команд 
ЦСКА (Москва) Х.Бирюков, А.Бондаренко, А.Гусев, С.Ерёмин, Е.Коваленко, С.Коваленко, М.Кожелянко, А.Красавцев, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Лындин, А.Мелешкин, В.Милосердов, А.Мышкин, В.Панкрашкин, В.Петраков, С.Смагин, С.Тараканов, Г.Толмачёв. Тренер – Александр Гомельский*, Юрий Селихов.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Базюкас, М.Валанчус, Р.Валиконис, А.Григас, Л.Жукайтис, С.Йовайша, Г.Крапикас, Д.Ласкис, А.Лауритенас, М.Лекараускас, А.Линкявичус, В.Масальскис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Динамо (Москва) А.Агапеев, В.Головенко, А.Гончаров, Г.Гребенников, С.Гришаев, В.Жигилий, И.Королёв, И.Назаренко, А.Николаев, С.Попов, С.Степаненко, В.Федоринов, Н.Фесенко. Тренер – Евгений Гомельский.

СКА (Киев) В.Арзамасков, В.Бережной, А.Вяткин, В.Грищенко, Б.Дербенцев, М.Дьяченко, И.Едешко, Ю.Зазимко, А.Здрак, В.Иванов, В.Карташов, В.Кобзев, А.Ковтун, Е.Кравченко, С.Лыско, О.Полосин, А.Сальников, М.Семёнов, В.Хоменко. Тренер – Виктор Момот. 

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, А.Агеев, М.Герасимович, В.Горин, А.Дмитриев, В.Жарков, А.Иванников, С.Каприленко, Г.Капустин, А.Караваев, С.Кузнецов, А.Макеев, С.Махлин, И.Мельник, А.Муравьёв, Ю.Павлов, С.Самойлис, М.Силантьев, А.Тюбин, А.Харченков, Ю.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Динамо (Тбилиси) Г.Бабунашвили, А.Белазерский, Г.Бичиашвили, И.Бородачёв, Р.Гаручава, З.Грдзелидзе, Л.Гулдедава, П.Гураспаули, В.Дерюгин, Н.Дерюгин, К.Джорджикия, В.Дзидзигури, Ю.Дзидзигури, Н.Коркия, К.Ломидзе, Г.Натобидзе, Ю.Пулавский, Ш.Синджарадзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Мосешвили.

ВЭФ (Рига) Ю.Бирзниекс, А.Бридиньш, В.Валтерс, Ю.Висоцкис, А.Дудоров, Р.Думпис, А.Екабсонс, И.Жвигурс, А.Званс, А.Кактиньш, Ю.Калниньш, Ч.Карлович, В.Криштопанс, В.Круминьш, А.Кузнецов, А.Лиетиньш, Н.Назаров, В.Сполитис, А.Сухаревский, Ю.Чирков. Тренер – Арманд Краулиньш*, Майгонис Валдманис. 

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, В.Балочка, А.Вайнаускас, А.Вайткус, Р.Гирскис, С.Дейманцявичус, Й.Казлаускас, А.Качинскас, Г.Куркузинскас, В.Малерас, В.Маткявичус, Э.Нармонтас, А.Павилонис, В.Палёнис, Д.Пашакарнис, А.Раулушявичус, В.Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

РТИ (Минск) В.Гузик, И.Ефимов, А.Жедь, В.Коваль, Г.Королёв, Н.Красницкий, И.Мубаракшин, А.Парфианович, А.Попков, Е.Пустогвар, В.Рудков, А.Сатыров, А.Сланевский, С.Сланевский, К.Шереверя, А.Шукшин, А.Якубенко. Тренер – Владимир Колос.

Строитель (Киев) А.Белостенный, В.Братанчук, П.Коваленко, Е.Колежук, В.Коробков, О.Крайнюк, О.Крыжановский, О.Кузенков, В.Мартынов, Р.Рыжик, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Ткаченко, В.Хомич, А.Шаптала, А.Шевченко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Калев (Таллин) Р.Абельянов, В.Викторов, М.Жуланов, В.Земцов, Х.Койк, Т.Лаур, Ю.Метсалу, Я.Орав, Т.Рандала, А.Сыбер, М.Тикс, Х.Энден. Тренер – Хейно Лилль.

Локомотив (Новосибирск) А.Брызгалов, С.Букарев, А.Горин, В.Денисенко, Н.Деревянкин, В.Ермолаев, А.Ермолинский, Ф.Жигунас, С.Индан, С.Казаржевский, С.Ложкин, С.Николаенко, А.Потапов, В.Рожков, Б.Силич, А.Синельников, А.Шипилов, А.Ячменёв. Тренер – Юрий Перминов.

Университет (Ташкент) Г.Авдеев, П.Ананьев, Н.Бузляков, О.Воропай, С.Гаврилов, С.Горячев, А.Жармухамедов, В.Майстренко, Н.Николотов, В.Сержантов, В.Сёмин, Д.Сухарев, Г.Усманов, В.Филюшкин, Е.Френкель, Ю.Химич. Тренер – Александр Адисман.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1980/1981 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1980/1981 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Калев (Таллин)-1980/1981 на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1980/1981 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1981 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1981 году
Чемпионаты СССР в 1980 году